KL eller kl kan avse

 KL = Köplagen (1990:931), svensk lag
 KL = Köplagen (355/1987), finsk lag
 kl. = klockan, i tidsangivelser
 KL = vardaglig förkortning för Kuala Lumpur
 KL (organisation) – en dansk intresseorganisation Kommunernes Landsforening
KL = Korslimat, även KL-Trä